Quintus Pompeius kan verwijzen naar:

 Quintus Pompeius (consul in 141 v.Chr.), Romeins politicus
 Quintus Pompeius Falco, Romeins politicus, consul suffectus in 108 n.Chr.
 Quintus Pompeius Sosius Falco, Romeins politicus, consul in 193 n.Chr.
 Quintus Pompeius Sosius Priscus, Romeins militair en politicus, consul in 149 n.Chr.
 Quintus Pompeius Senecio Sosius Priscus, Romeins politicus, consul in 169 n.Chr.

Zie ook 
 Quintus Pompeius Rufus